La deuxième épreuve du championnat de la ligue 2021 est un tournoi de snooker professionnel de catégorie classée, qui se déroule du  au  à la Morningside Arena de Leicester, en Angleterre.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Il s'agit de la  édition de ce tournoi. Pour la deuxième fois seulement, le tournoi compte pour le classement mondial, étant donné qu'il est ouvert à l'ensemble des pensionnaires du circuit professionnel.

Le tournoi comprend trois phases de groupes de quatre (round-robin), avant une finale au meilleur des cinq manches. Les premiers matches de la phase de groupes se déroulent entre le  et le , tandis que la phase des vainqueurs de groupes se déroule entre le 9 et le , avant la troisième étape et la finale qui a lieu le .

Avant le début du tournoi, Ng On Yee et Zhou Yuelong se sont désistés, ils sont remplacés par Saqib Nasir et Joshua Thomond. Alfie Burden a annoncé sur son compte Twitter qu'il a été testé positif à la COVID-19, il est donc remplacé par Sydney Wilson tandis que Ben Fortey se substitue à Lu Ning.

Kyren Wilson est le tenant du titre, étant donné qu'il a remporté la deuxième épreuve du tournoi « ouvert » tenue en 2020 et le tournoi sur invitation en 2021.

Faits marquants 
 Ricky Walden réalise le premier century de la saison.
 Pour son retour à la compétition après plusieurs mois de suspension, Cao Yupeng atteint la troisième étape du tournoi.
 Le double tenant du titre Kyren Wilson atteint lui aussi la troisième étape, mais il est balayé par Mark Allen qui réalise trois centuries face à lui (127, 124 et 146).
 David Gilbert remporte le tournoi en dominant Allen 3-1 en finale. Il s'agit du premier tournoi classé de l'Anglais en 22 ans de carrière, après avoir perdu en finale à quatre reprises. Gilbert passe les deux premières étapes sans accroc, puisqu'il remporte ses six matchs en ne concédant qu'une seule manche. Lors de la troisième étape, il chute face à Cao puis s'impose face à Day et Carter.

Dotation 
La répartition des prix pour le tournoi est présentée ci-dessous :

Première étape :
 Vainqueur : 3 000 £
 Finaliste : 2 000 £
 Troisième place : 1 000 £

Deuxième étape :
 Vainqueur : 4 000 £
 Finaliste : 3 000 £
 Troisième place : 2 000 £
 Quatrième place : 1 000 £

Troisième étape :
 Vainqueur : 6 000 £
 Finaliste : 4 000 £
 Troisième place : 2 000 £
 Quatrième place : 1 000 £

Finale :
 Vainqueur : 20 000 £
 Finaliste : 10 000 £

Dotation totale : 328 000 £

Phases de groupes

Première étape 
La première étape consiste en 32 groupes, chacun contenant quatre joueurs. Les matchs se déroulent du  au .

Groupe 1 
Les matchs du groupe 1 se déroulent le .

 Judd Trump 3–1 Rod Lawler
 Anthony Hamilton 3–1 Lee Walker
 Anthony Hamilton 2–2 Rod Lawler
 Judd Trump 3–1 Lee Walker
 Lee Walker 3–1 Rod Lawler
 Judd Trump 3–1 Anthony Hamilton

{{Souligner|Légende}} :
POS = position
MJ = matchs joués
MG = matchs gagnés
MN = matchs nuls
MP = matchs perdus
Fp = frames pour
Fc = frames contre
Diff = différence
Mb = meilleur break
Pts = points

Groupe 2 
Les matchs du groupe 2 se déroulent le .

 Stuart Carrington 3–0 Duane Jones
 Jordan Brown 3–0 Michael Judge
 Jordan Brown 2–2 Duane Jones
 Stuart Carrington 3–1 Michael Judge
 Jordan Brown 2–2 Stuart Carrington
 Duane Jones 2–2 Michael Judge

Groupe 3 
Les matchs du groupe 3 se déroulent le .

 Tom Ford 2–2 Simon Blackwell
 Simon Lichtenberg 2–2 Reanne Evans
 Simon Lichtenberg 3–0 Simon Blackwell
 Tom Ford 2–2 Reanne Evans
 Reanne Evans 1–3 Simon Blackwell
 Tom Ford 3–1 Simon Lichtenberg

Groupe 4 
Les matchs du groupe 4 se déroulent le .

 Joe Perry 3–0 Jimmy White
 Jimmy Robertson 3–0 Sean Maddocks
 Jimmy Robertson 2–2 Jimmy White
 Joe Perry 3–0 Sean Maddocks
 Sean Maddocks 0–3 Jimmy White
 Joe Perry 1–3 Jimmy Robertson

Groupe 5 
Les matchs du groupe 5 se déroulent le .

 Chris Wakelin 0–3 Mitchell Mann
 Mark Allen 3–0 Daniel Womersley
 Mark Allen 2–2 Mitchell Mann
 Chris Wakelin 2–2 Daniel Womersley
 Mark Allen 3–0 Chris Wakelin
 Mitchell Mann 2–2 Daniel Womersley

Groupe 6 
Les matchs du groupe 6 se déroulent le .

 Andrew Higginson 2–2 Fergal O'Brien
 Michael Holt 2–2 Mark Lloyd
 Michael Holt 2–2 Fergal O'Brien
 Andrew Higginson 3–0 Mark Lloyd
 Michael Holt 3–0 Andrew Higginson
 Fergal O'Brien 3–0 Mark Lloyd

Groupe 7 
Les matchs du groupe 7 se déroulent le .

 Nigel Bond 2–2 Allan Taylor
 Ricky Walden 3–1 Oliver Brown
 Ricky Walden 3–0 Allan Taylor
 Nigel Bond 2–2 Oliver Brown
 Ricky Walden 3–0 Nigel Bond
 Allan Taylor 3–1 Oliver Brown

Groupe 8 
Les matchs du groupe 8 se déroulent le .

 Mark Williams 3–0 Hammad Miah
 Jak Jones 3–1 Peter Lines
 Jak Jones 2–2 Hammad Miah
 Mark WIlliams 0–3 Peter Lines
 Peter Lines 3–1 Hammad Miah
 Mark Williams 3–1 Jak Jones

Groupe 9 
Les matchs du groupe 9 se déroulent le .

 John Higgins 3–0 Soheil Vahedi
 Noppon Saengkham 3–1 Igor Figueiredo
 Noppon Saengkham 3–1 Soheil Vahedi
 John Higgins 3–0 Igor Figueiredo
 Igor Figueiredo 2–2 Soheil Vahedi
 John Higgins 1–3 Noppon Saengkham

Groupe 10 
Les matchs du groupe 10 se déroulent le .

 David Grace 3–0 Farajh Ajaib
 Ben Fortey 0–3 Bai Langning
 Ben Fortey 2–2 Farakh Ajaib
 David Grace 0–3 Bai Langning
 Ben Fortey 1–3 David Grace
 Farakh Ajaib 2–2 Bai Langning

Groupe 11 
Les matchs du groupe 11 se déroulent le .

 Joe O'Connor 2–2 Andy Hicks
 Zhao Xintong 2–2 David Lilley
 Zhao Xintong 3–1 Andy Hicks
 Joe O'Connor 0–3 David Lilley
 Zhao Xintong 1–3 Joe O'Connor
 Andy Hicks 1–3 David Lilley

Groupe 12 
Les matchs du groupe 12 se déroulent le .

 Anthony McGill 1–3 Billy Joe Castle
 Mark Davis 2–2 Yuan Sijun
 Mark Davis 3–0 Billy Joe Castle
 Anthony McGill 0–3 Yuan Sijun
 Yuan Sijun 3–1 Billy Joe Castle
 Anthony McGill 0–3 Mark Davis

Groupe 13 
Les matchs du groupe 13 se déroulent le .

 Oliver Lines 2–2 Peter Devlin
 Joshua Thomond 3–0 Luke Pinches
 Joshua Thomond 0–3 Peter Devlin
 Oliver Lines 3–0 Luke Pinches
 Joshua Thomond 0–3 Oliver Lines
 Peter Devlin 3–0 Luke Pinches

Groupe 14 
Les matchs du groupe 14 se déroulent le .

 Martin Gould 2–2 Ryan Davies
 Ken Doherty 3–1 Rory McLeod
 Ken Doherty 3–0 Ryan Davies
 Martin Gould 2–2 Rory McLeod
 Rory McLeod 3–1 Ryan Davies
 Martin Gould 2–2 Ken Doherty

Groupe 15 
Les matchs du groupe 15 se déroulent le .

 Mark King 3–1 Andrew Pagett
 Matthew Stevens 3–1 Ross Muir
 Matthew Stevens 1–3 Andrew Pagett
 Mark King 2–2 Ross Muir
 Matthew Stevens 3–1 Mark King
 Andrew Pagett 1–3 Ross Muir

Groupe 16 
Les matchs du groupe 16 se déroulent le .

 Kyren Wilson 3–1 Dylan Emery
 Sam Craigie 3–0 Ben Hancorn
 Sam Craigie 3–0 Dylan Emery
 Kyren Wilson 3–1 Ben Hancorn
 Ben Hancorn 2–2 Dylan Emery
 Kyren Wilson 3–0 Sam Craigie

Groupe 17 
Les matchs du groupe 17 se déroulent le .

 Shaun Murphy 3–0 Michael Collumb
 Jamie Jones 3–1 Chen Zifan
 Jamie Jones 2–2 Michael Collumb
 Shaun Murphy 3–1 Chen Zifan
 Chen Zifan 2–2 Michael Collumb
 Shaun Murphy 2–2 Jamie Jones

Groupe 18 
Les matchs du groupe 18 se déroulent le .

 Zhao Jianbo 2–2 Gerard Greene
 Robert Milkins 1–3 Haydon Pinhey
 Robert Milkins 0–3 Gerard Greene
 Zhao Jianbo 3–0 Haydon Pinhey
 Robert Milkins 2–2 Zhao Jianbo
 Gerard Greene 3–1 Haydon Pinhey

Groupe 19 
Les matchs du groupe 19 se déroulent le .

 Ali Carter 3–1 Michael Georgiou
 Dominic Dale 2–2 Sydney Wilson
 Dominic Dale 2–2 Michael Georgiou
 Ali Carter 3–0 Sydney Wilson
 Sydney Wilson 1–3 Michael Georgiou
 Ali Carter 2–2 Dominic Dale

Groupe 20 
Les matchs du groupe 20 se déroulent le .

 Robbie Williams 3–0 Iulian Boiko 
 Graeme Dott 3–1 Si Jiahui
 Graeme Dott 3–1 Iulian Boiko
 Robbie Williams 0–3 Si Jiahui
 Graeme Dott 2–2 Robbie Williams
 Iulian Boiko 2–2 Si Jiahui

Groupe 21 
Les matchs du groupe 21 se déroulent le .

 Stuart Bingham 2–2 Michael White
 Elliot Slessor 0–3 Gao Yang
 Elliot Slessor 1–3 Michael White
 Stuart Bingham 3–0 Gao Yang
 Gao Yang 1–3 Michael White
 Stuart Bingham 3–1 Elliot Slessor

Groupe 22 
Les matchs du groupe 22 se déroulent le .

 Hossein Vafaei 1–3 Jackson Page
 Ryan Day 3–1 Barry Pinches
 Ryan Day 3–0 Jackson Page
 Hossein Vafaei 2–2 Barry Pinches
 Ryan Day 2–2 Hossein Vafaei
 Jackson Page 2–2 Barry Pinches

Groupe 23 
Les matchs du groupe 23 se déroulent le .

 Alexander Ursenbacher 3–0 Aaron Hill
 Scott Donaldson 1–3 Leo Fernandez
 Scott Donaldson 1–3 Aaron Hill
 Alexander Ursenbacher 3–0 Leo Fernandez
 Scott Donaldson 0–3 Alexander Ursenbacher
 Aaron Hill 0–3 Leo Fernandez

Groupe 24 
Les matchs du groupe 24 se déroulent le .

 Sunny Akani 2–2 Ashley Hugill
 Stephen Maguire 2–2 John Astley
 Stephen Maguire 1–3 Ashley Hugill
 Sunny Akani 2–2 John Astley
 Stephen Maguire 0–3 Sunny Akani
 Ashley Hugill 3–0 John Astley

Groupe 25 
Les matchs du groupe 25 se déroulent le .

 Yan Bingtao 3–0 Robbie McGuigan
 Jamie Clarke 2–2 Louis Heathcote
 Jamie Clarke 3–0 Robbie McGuigan
 Yan Bingtao 3–1 Louis Heathcote
 Louis Heathcote 3–0 Robbie McGuigan
 Yan Bingtao 3–1 Jamie Clarke

Groupe 26 
Les matchs du groupe 26 se déroulent le .

 Steven Hallworth 0–3 Cao Yupeng
 Gary Wilson 2–2 James Cahill
 Gary Wilson 0–3 Cao Yupeng
 Steven Hallworth 3–1 James Cahill
 Gary Wilson 2–2 Steven Hallworth
 Cao Yupeng 3–1 James Cahill

Groupe 27 
Les matchs du groupe 27 se déroulent le .

 Ashley Carty 3–1 Lukas Kleckers
 Matthew Selt 2–2 Fraser Patrick
 Matthew Selt 2–2 Lukas Kleckers
 Ashley Carty 2–2 Fraser Patrick
 Matthew Selt 3–1 Ashley Carty
 Lukas Kleckers 3–1 Fraser Patrick

Groupe 28 
Les matchs du groupe 28 se déroulent le .

 Barry Hawkins 3–0 Kuldesh Johal
 Ben Woollaston 2–2 Zak Surety
 Ben Woollaston 3–0 Kuldesh Johal
 Barry Hawkins 3–0 Zak Surety
 Zak Surety 2–2 Kuldesh Johal
 Barry Hawkins 2–2 Ben Woollaston

Groupe 29 
Les matchs du groupe 29 se déroulent le .

 Thepchaiya Un-Nooh 3–1 Zhang Jiankang
 Martin O'Donnell 0–3 Craig Steadman
 Martin O'Donnell 1–3 Zhang Jiankang
 Thepchaiya Un-Nooh 2–2 Craig Steadman
 Craig Steadman 2–2 Zhang Jiankang
 Thepchaiya Un-Nooh 2–2 Martin O'Donnell

Groupe 30 
Les matchs du groupe 30 se déroulent le .

 David Gilbert 3–1 Sanderson Lam
 Liam Highfield 3–0 Jamie Wilson
 Liam Highfield 3–1 Sanderson Lam
 David Gilbert 3–0 Jamie Wilson
 Jamie Wilson 2–2 Sanderson Lam
 David Gilbert 3–0 Liam Highfield

Groupe 31 
Les matchs du groupe 31 se déroulent le .

 Pang Junxu 2–2 Chang Bingyu
 Luca Brecel 3–1 Dean Young
 Luca Brecel 1–3 Chang Bingyu
 Pang Junxu 2–2 Dean Young
 Luca Brecel 0–3 Pang Junxu
 Chang Bingyu 3–0 Dean Young

Groupe 32 
Les matchs du groupe 32 se déroulent le .

 Ronnie O'Sullivan 3–1 Ian Burns
 Mark Joyce 3–1 Saqib Nasir
 Mark Joyce 2–2 Ian Burns
 Ronnie O'Sullivan 3–0 Saqib Nasir
 Saqib Nasir 0–3 Ian Burns
 Ronnie O'Sullivan 2–2 Mark Joyce

Deuxième étape 
La deuxième étape consiste en huit groupes, chacun contenant quatre joueurs. Les matchs se sont déroulés entre le 9 et le .

Groupe A 
Les matchs du groupe A se déroulent le 12 août.

 Judd Trump 2–2 Jimmy Robertson
 Tom Ford 0–3 Stuart Carrington
 Tom Ford 3–0 Jimmy Robertson
 Judd Trump 3–0 Stuart Carrington
 Stuart Carrington 1–3 Jimmy Robertson
 Judd Trump 0–3 Tom Ford

Groupe B 
Les matchs du groupe B se déroulent le 12 août.

 Ricky Walden 3–1 Peter Lines
 Mark Allen 3–0 Fergal O'Brien
 Mark Allen 3–1 Peter Lines
 Ricky Walden 3–0 Fergal O'Brien
 Mark Allen 3–0 Ricky Walden
 Peter Lines 2–2 Fergal O'Brien

Groupe C 
Les matchs du groupe C se déroulent le 11 août.

 Mark Davis 1–3 David Lilley
 Noppon Saengkham 2–2 Bai Langning
 Noppon Saengkham 3–1 David Lilley
 Mark Davis 0–3 Bai Langning
 Noppon Saengkham 0–3 Mark Davis
 David Lilley 2–2 Bai Langning

Groupe D 
Les matchs du groupe D se déroulent le 11 août.

 Kyren Wilson 3–1 Ken Doherty
 Matthew Stevens 2–2 Oliver Lines
 Matthew Stevens 0–3 Ken Doherty
 Kyren Wilson 3–1 Oliver Lines
 Oliver Lines 3–0 Ken Doherty
 Kyren Wilson 0–3 Matthew Stevens

Groupe E 
Les matchs du groupe E se déroulent le 10 août.

 Shaun Murphy 3–1 Gerard Greene
 Graeme Dott 1–3 Ali Carter
 Graeme Dott 3–1 Gerard Greene
 Shaun Murphy 1–3 Ali Carter
 Ali Carter 3–1 Gerard Greene
 Shaun Murphy 3–0 Graeme Dott

Groupe F 
Les matchs du groupe F se déroulent le 10 août.

 Ryan Day 2–2 Alexander Ursenbacher
 Stuart Bingham 3–1 Ashley Hugill
 Stuart Bingham 3–0 Alexander Ursenbacher
 Ryan Day 3–1 Ashley Hugill
 Stuart Bingham 0–3 Ryan Day
 Alexander Ursenbacher 2–2 Ashley Hugill

Groupe G 
Les matchs du groupe G se déroulent le 9 août.

 Barry Hawkins 2–2 Matthew Selt
 Yan Bingtao 2–2 Cao Yupeng
 Yan Bingtao 2–2 Matthew Selt
 Barry Hawkins 1–3 Cao Yupeng
 Yan Bingtao 3–1 Barry Hawkins
 Matthew Selt 0–3 Cao Yupeng

Groupe H 
Les matchs du groupe H se déroulent le 9 août. À la suite de la décision de Ronnie O'Sullivan de se retirer du tournoi, il est remplacé par Mark Joyce qui a terminé en seconde position du groupe.

 Mark Joyce 1–3 Craig Steadman
 David Gilbert 3–0 Chang Bingyu
 David Gilbert 3–0 Craig Steadman
 Mark Joyce 2–2 Chang Bingyu
 Chang Bingyu 3–1 Craig Steadman
 Mark Joyce 0–3 David Gilbert

Troisième étape 
La troisième étape consiste en deux groupes de quatre joueurs chacun. Les matchs se déroulent le , les deux vainqueurs se qualifiant pour la finale.

Groupe 1 
Les matchs du groupe 1 se déroulent le 13 août.

 Kyren Wilson 2–2 Bai Langning
 Mark Allen 3–0 Tom Ford
 Mark Allen 3–1 Bai Langning
 Kyren Wilson 2–2 Tom Ford
 Tom Ford 3–1 Bai Langning
 Kyren Wilson 0–3 Mark Allen

Groupe 2 
Les matchs du groupe 2 se déroulent le 13 août.

 Ali Carter 2–2 Ryan Day
 David Gilbert 1–3 Cao Yupeng
 David Gilbert 3–0 Ryan Day
 Ali Carter 3–1 Cao Yupeng
 David Gilbert 3–1 Ali Carter
 Ryan Day 3–1 Cao Yupeng

Finale

Centuries 

 146, 137, 127, 124, 124, 123, 115, 110, 103, 102  Mark Allen
 143, 139, 131, 100  David Gilbert
 140, 100  Jimmy Robertson
 137, 125  Stuart Carrington
 136, 134  Ryan Day
 134, 116  Stuart Bingham
 133  Craig Steadman
 132  Mitchell Mann
 130, 129, 114, 104  Yan Bingtao
 130, 111  Matthew Stevens
 130  John Higgins
 130  Martin O'Donnell
 128  Judd Trump
 127, 125  Chang Bingyu
 127  Andy Hicks
 125, 115, 100  Peter Lines
 125, 112, 105, 104, 101  Ricky Walden
 124  Tom Ford
 122  Barry Pinches
 119  Anthony Hamilton
 119  Soheil Vahedi
 118  Bai Langning
 117, 113  Cao Yupeng
 117  Gary Wilson
 116  Joe O'Connor
 115  Louis Heathcote
 114, 108  Noppon Saengkham
 113, 102  Mark Davis
 112, 104  Michael White
 111, 103  Yuan Sijun
 111, 100  Thepchaiya Un-Nooh
 111  Robert Milkins
 107  Barry Hawkins
 106  Graeme Dott
 103, 100  Kyren Wilson
 102  Jamie Jones
 102  Sydney Wilson
 100  Shaun Murphy
 100  Fergal O'Brien
 100  Dean Young

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de la ligue 2021 (épreuve 1)
 Championnat de la ligue
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 

2021-2
Snooker en Angleterre en 2021
Sport à Leicester
Sport en juillet 2021
Sport en août 2021